Pablo González peut désigner : 
Pablo González Cuesta (1968-) est un écrivain et scénariste espagnol.
Pablo González Couñago (1979-) est un footballeur espagnol.
Pablo González Bernardo (1975-) est un directeur d'orchestre espagnol.